Schwinghammer steht für:

Schwinghammer, mit beiden Händen geführter Hammer

Schwinghammer ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schwinghammer (1914–??), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Georg Schwinghammer (1916–1999), deutscher Journalist
 Gerhard Schwinghammer, deutscher Autor
 Helmut Schwinghammer (1940–2011), deutscher Jurist
 Paul Schwinghammer (* 1976), US-amerikanischer Sportangler
 Peter Schwinghammer, deutscher Skispringer
 Sepp Schwinghammer (* 1950), deutscher Skispringer
 Wilhelm Schwinghammer (* 1977), deutscher Opernsänger